Ragbi klub Jadran HRM je ragbijski klub iz Splita.

Klub je osnovan 1992. godine; među ostalim, tada je bila krenula i zamisao da ragbi bude šport Hrvatske ratne mornarice, u sklopu koje je i djelovao.

Klupsko sjedište je bilo na adresi Lora b.b., Split.

U drugoj polovici 1990-ih klub je prestao s radom.

Vanjske poveznice 

Jadran HRM
Jadran HRM